Attilio Nicora – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
Edo Nicora – calciatore italiano
Luigi Nicora – vescovo cattolico italiano